Гран-Канария () — стадион в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Вместимость стадиона —  зрителей. Открытие состоялось 8 мая 2003 года. Стадион не является чисто футбольным, имеет легкоатлетические дорожки, но большинство спортивных событий являются матчами футбольного клуба «Лас-Пальмас». До этого команда принимала соперников на стадионе «Инсулар» с устаревшей инфраструктурой и вместимостью около 20 тысяч.

Сборная Испании на стадионе провела один официальный матч. 21 ноября 2007 года испанцы в присутствии 31-тысячной аудитории обыграли сборную Северной Ирландии со счётом 1:0. До этого, 18 августа 2004 года, сборная страны проводила и товарищескую встречу с Венесуэлой, победив гостей 3:2.

Кроме футбольных матчей, на стадионе в 2005—2008 годах проводились соревнования по мотокроссу.

На стадионе проводятся и концерты. Здесь выступали Брайан Адамс (2005), Шакира (2006), Луис Мигель (2007), Глория Эстефан (2009), Стинг (2011), Брюс Спрингстин (2012).

Галерея

Примечания 

Спорт в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Стадионы, построенные в 2003 году
ФК «Лас-Пальмас»
Футбольные стадионы Канарских островов